Финальная музыка () — многозначное понятие. Возможные значения:

 Финальная музыка — оркестровая сюита, зальцбургская разновидность серенады и произведения в этом жанре.
 «Финальная музыка» (Finalmusik) — роман испанского писателя Хусто Наварро.